Шва́неба́хи — семья военных и государственных деятелей Российской империи, сыновья и внуки Антона Шванебаха, австрийца, поступившего на российскую службу при Александре I:.

 Шванебах, Борис Антонович (1823—1905) — инженер-генерал, директор Александровского военного училища.
 
 Шванебах, Пётр Христианович (1848—1908) — член Государственного Совета, Государственный контролёр.
 Шванебах, Фридрих Антонович (1828—1878) — русский генерал, участник Кавказской войны, дядя П. Х. Шванебаха.

Примечания